

Astronomia
 28248 Barthelemy – asteroide della fascia principale

Onomastica

 Barthélemy – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Bartolomeo

Persone 
 Albert Barthélémy (1906-1988) – ciclista su strada francese
 Anatole de Barthélemy (1821-1904) – numismatico e archeologo francese
 André Barthélemy de Courcay (1744-1799) – bibliotecario e numismatico francese
 Barthélemy d'Eyck (... – dopo il 1470) – miniatore e pittore fiammingo
 Claude Barthélemy (1945) – ex calciatore haitiano
 François de Barthélemy (1747-1830) – diplomatico francese
 Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) – scrittore, archeologo, numismatico e sacerdote cattolico francese
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805-1895) – filosofo, giornalista e politico francese
 Pierre Marie Barthélemy Ferino (1747-1816) – generale francese

Pagine correlate
 Saint-Barthélemy